

Architettura 
 Pagoda Hoang Phuc – pagoda buddista nel comune Mỹ Thủy, provincia di Quang Binh, Vietnam

Persone 
 Huỳnh Phúc Hiệp – calciatore vietnamita, attaccante
 Kiến Phúc – imperatore vietnamita
 Kim Phúc – donna vietnamita nota per essere stata ritratta da bambina in una fotografia scattata durante la guerra del Vietnam
 Nguyễn Xuân Phúc – politico vietnamita, presidente del Vietnam